Khusistan steht für:

 Chusistan
 Chuzestan